

Personaggi 
 Fernald Controsenso – personaggio dei libri per ragazzi Una serie di sfortunati eventi

Persone 
Bert M. Fernald – politico statunitense
Charles H. Fernald – entomologo, geologo e scienziato naturale statunitense
Grace Fernald – psicologa ed educatrice statunitense
Ivan Fernald – politico surinamese
Merritt Lyndon Fernald – botanico statunitense